ISO 7042 er en ISO-standard for Klemmøtrikker.

En møtrik ISO 7042 er en af de mest brugte møtrikker inden for befæstelse området.

ISO 7042 Overtager DIN 980

Kilde 
 http://bolte.dk/klemmoetrikker-iso-7042

7042